Adolf Dassler – imprenditore tedesco
 Horst Dassler – imprenditore tedesco
 Jonas Dassler – attore tedesco
 Rudolf Dassler – imprenditore tedesco
 Uwe Daßler – ex nuotatore tedesco